Huta Lombang (Padang Bolak), een plaats in Indonesië
Huta Lombang (Padang Sidempuan Tenggara), een plaats in Indonesië
Huta Lombang (Lubuk Barumun), een plaats in Indonesië
Huta Lombang (Puncak Sorik Marapi), een plaats in Indonesië